Miejscowości w USA:
 Circleville – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Jackson
 Circleville – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Pickaway
 Circleville – miejscowość w stanie Utah, w hrabstwie Piute
Gminy w USA:
 Circleville (ang. Circleville Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Pickaway